Lukić oder Lukic ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Lukić (* 1999), serbische Leichtathletin
 Dragan Lukić (1928–2006), serbischer Kinderbuchautor
 Ilija Lukić (* 1942), serbischer Fußballspieler 
 John Lukic (* 1960), englischer Fußballtorhüter
 Jovan Lukić (* 2002), serbischer Fußballspieler
 Milan Lukić (* 1967), jugoslawisch-bosnischer Kriegsverbrecher
 Nenad Lukić (* 1973), deutsch-serbischer Basketballspieler
 Predrag Lukic (* 1986), deutsch-serbischer Basketballtrainer
 Radomir Lukić (1914–1999), serbischer Jurist und Soziologe
 Sara Lukić (* 1999), serbische Leichtathletin
 Saša Lukić (* 1996), serbischer Fußballspieler
 Tea Lukic (* 2004), deutsche Tennisspielerin
 Vitomir Lukić (1929–1991), bosnisch-kroatischer Schriftsteller und Pädagoge
 Vladan Lukić (* 1970), jugoslawischer Fußballspieler
 Vojislava Lukić (* 1987), serbische Tennisspielerin
 Zoran Lukić (* 1956), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer

en:Lukić